Asam je lahko: 

 Asam, zvezna država v Indiji
 Asam, pokrajina v Gani
 Asam, priimek